O Distrito-Sede de Paratinga representa a área do município brasileiro homônimo, no interior do estado da Bahia, que exceptua o distrito Águas do Paulista. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de  habitantes. Abrange todo o perímetro urbano e maior parte da zona rural.

O começo do povoamento ocorreu em meados do século XIX, associado à ocupação de Antônio Guedes de Brito, com suas sesmarias. Paratinga foi elevada a município em 1897. No século XX, o município de Ibotirama, outrora distrito, se emancipa em 1958.

É no distrito-sede que se concentram maior parte dos pontos turísticos, religiosos e políticos do município, tais como a Igreja Matriz de Santo Antônio, construída no século XXVIII, a Praça 2 de Julho, onde ocorrem os principais eventos anuais ocorridos na cidade, a Ilha de Paratinga e o Centro Cultural Rio Branco.

Ver também 
 Distritos do Brasil
 Subdivisões de Paratinga

Ligações externas 
 
 

Distritos de Paratinga
Paratinga